Easton désigne :

Toponymie

Au Royaume-Uni 
 Easton (Bristol)
 Easton (Cambridgeshire)
 Easton (Dorset)
 Easton (Hampshire)
 Crux Easton, Hampshire
 Easton (île de Wight)
 Easton (Lincolnshire)
 Easton (Norfolk)
 Easton Maudit, Northamptonshire
 Easton Neston, Northamptonshire
 Easton (Somerset)
 Easton (Suffolk)
 Plusieurs village et hameaux dans le comté de Wiltshire
 Easton, Bishops Cannings
 Easton, Corsham
 Easton Grey
 Easton Royal

Aux États-Unis 
 Easton (Californie)
 Easton (Connecticut)
 Easton (Illinois)
 Easton (Kansas)
 Easton (Maine)
 Easton (Maryland)
 Easton (Massachusetts)
 Easton (Minnesota)
 Easton (Missouri)
 Easton (New Hampshire)
 Easton (New York)
 Easton (Pennsylvanie)
 Easton (Texas)
 Easton (Washington)
 Easton (Adams) 
 Easton (Marathon) dans le Wisconsin

Patronyme 

 Adam Easton, un cardinal catholique anglais
 Amos Easton (1905-1968), musicien américain mieux connu sous le nom de Bumble Bee Slim
 Brandon M. Easton, un auteur de bandes dessinées
 Bret Easton Ellis
 Bruck Easton, un juriste canadien
 Clint Easton, footballeur anglais
 David Easton (1917-2014), politologue canadien ;
 E. S. Easton
 Florence Easton (1882-1955), soprano britannique
 Elliot Easton, un musicien
 John Easton Mills (1796-1847), maire de Montréal.
 Mark Easton, un journaliste
 Matthew George Easton, écrivain et religieux
 Michael Easton, acteur américain
 Peter Easton, un pirate
 plusieurs 
 Roger L. Easton, un scientifique
 Sam Easton, un acteur
 Sheena Easton, une chanteuse
 Tim Easton, un musicien
 William Reeves Easton, un producteur américain.

Pseudonyme 

 Violet Easton, nom de plume de David McKee (né en 1935), auteur et illustrateur britannique

Sport 
 Easton, équipementier de tir à l'arc

Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis